Il doppio del torneo di tennis Bogotà Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Brett Hansen-Dent e T. J. Middleton che hanno battuto in finale Leonardo Lavalle e Óscar Ortiz 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Eyal Ran /  Maurice Ruah (semifinali)
 Pablo Campana /  Tamer El Sawy (semifinali)

 Leonardo Lavalle /  Óscar Ortiz (finale)
 Brett Hansen-Dent /  T. J. Middleton (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bogotà Challenger 1996